Тристагма () — род многолетних луковичных растений семейства .

Большая часть видов произрастают в Южной Америке. Род близок Nothoscordum. Систематика полностью не разработана. В качестве декоративного садового растения наиболее часто выращивают Tristagma uniflorum (syn. Ipheion uniflorum) из Аргентины.

Список видов 
По данным The Plant List:

 Tristagma ameghinoi (Speg.) Speg. 
 Tristagma anemophilum Ravenna 
 Tristagma atreucoense Ravenna 
 Tristagma bivalve (Hook. ex Lindl.) Traub 
 Tristagma brevipes (Kuntze) Traub 
 Tristagma circinatum (Sandwith) Traub 
 Tristagma fragrans Ravenna 
 Tristagma gracile (Phil.) Traub 
 Tristagma graminifolium (Phil.) Ravenna
 Tristagma hirtellum (Kunth) Traub 
 Tristagma leichtlinii (Baker) Traub 
 Tristagma lineatum Ravenna 
 Tristagma lomarum Ravenna 
 Tristagma malalhuense Ravenna 
 Tristagma mirabile Ravenna 
 Tristagma nahuelhuapinum Ravenna 
 Tristagma nivale Poepp. 
 Tristagma patagonicum (Baker) Traub 
 Tristagma peregrinans Ravenna 
 Tristagma philippii Gand. 
 Tristagma poeppigianum (Gay) Traub 
 Tristagma porrifolium (Poepp.) Traub 
 Tristagma sellowianum (Kunth) Traub 
 Tristagma sessile (Phil.) Traub 
 Tristagma sociale Ravenna 
 Tristagma staminosum Ravenna 
 Tristagma tweedianum (Baker) Traub 
 Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub 
 Tristagma vittatum (Griseb.) Traub 
 Tristagma yauriense Ravenna

Классификация

Примечания

Литература 
 Traub H.P., Moldenke H.N. 1955. The genus Ipheion : Diagnosis, key to species and synonymy. Pl. Life, 11: 125—130.
 Crosa O. 1981. Los cromosomas de cinco especies del género Tristagma (Liliaceae). «En» Darwiniana: Revista del Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales., 23(2-4): 361—366.

Луковые
Декоративные садовые растения